Кармалей:

Россия 
 Кармалей — деревня в Починковском районе Нижегородской области.
 Кармалей — село в Старокулаткинском районе Ульяновской области.

Река 
 Кармалей — река в России, протекает в Нижегородской области, Чувашской Республике, Республике Мордовия.